Бородавчатая эпидермодисплазия (верруциформная эпидермодисплазия Левандовского - Лютца) — очень редкое аутосомно-рецессивное заболевание, которое проявляется распространенными бородавчатыми высыпаниями склонными к злокачественной трансформации.

Этиология 
Двумя ведущими факторами в возникновении заболевания являются:

 Мутации в хромосоме 17q25 в генах EVER1 и EVER 2, в результате чего организм человека не может предотвратить заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ) и бороться с ним.
 Вследствие этого происходит заражение вирусом папилломы человека. В основном ВПЧ 3 и 5

Последние исследования показали, что у части больных верруциформной эпидермодисплазий Левандовского - Лютца имеются общие отклонения реакций клеточного иммунитета. Это возникает в результате наследственных мутаций или угнетений иммунных функций, вызванных различной вирусной инфекцией.

Клиническая картина 
Болезнь характеризуется множественными бородавчатыми высыпаниями в виде множественных незначительно возвышающихся папул диаметром примерно 3-5 мм с полигональными очертаниями. Высыпания обычного  телесного, красноватого или красно-бурого цвета. Присутствует склонность к группировке. У больных могут возникать крупные плоские бляшки и пятна, которые сливаются между собой и немного шелушатся.

Какие-либо неприятные ощущения у больных отсутствуют. Заболевание стойкое и длится всю жизнь. Следует отметить, что некоторые бородавчатые образования склонны к злокачественной трансформации.

Дифференциальная диагностика 
Дифференциальный диагноз следует проводить со следующими заболеваниями:

 верруциформный акрокератоз Гопфа;
 бородавчатый туберкулез кожи;
 бородавчатый плоский лишай;
 болезнь Дарье;
 актинический кератоз;
 отрубевидный лишай;
 синдром Нетертона
стойкий лентикулярный гиперкератоз Флегеля .

Диагностика 
Диагноз ставится на основании клинической картины и анамнеза. При гистологическом исследовании выявляются акантоз, папилломатоз, койлоцитоз, гиперкератоз. Больным рекомендовано проводить ВПЧ типирование и  генетическое тестирование.

Лечение 
В основном хирургическое удаление бородавчатых элементов. Медикаментозно: системное и местное применение ретиноидов.

Примечание 

Заболевания по алфавиту
Заболевания кожи и её придатков